Silberbächle ist ein Gewässername:

 Silberbächle (Böllenbach), rechter Zufluss des Böllenbachs (zur Wiese) bei Haidflühe, Gemeinde Böllen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg 
 Silberbächle (Eichelbach), linker Zufluss des Eichelbachs (zum Lierbach, zur Rench) bei Mühleloch, Stadtteil Lierbach, Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 
 Silberbächle oder Silberbächel, linker Zufluss der Oos in Oosscheuern, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Silberbach